Gänserndorf (district)
 Gänserndorf (gemeente)